Фёдор Петрович Сопин (23.12.1911 — 1966) — бригадир монтажников, Герой Социалистического Труда (1958).

Родился: Курская обл., Валуйский р-н, д. Туланка. В 1929 г. приехал в Ленинград и поступил на завод строительных блоков. Через два года возглавил монтажное звено, строил дома.

В войну служил в 30-м гвардейском корпусе генерала Н. П. Симоняка, в 45-й гвардейской стрелковой дивизии (боец-разведчик, наводчик миномёта). Награждён орденом Славы III степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Несколько раз был ранен.

После демобилизации вернулся на работу монтажника.

В 1958 году бригадир монтажников Кузнецовского ДСК-4 (г.Ленинград) Фёдор Сопин был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1959 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

С 1965 г. на пенсии.

Источники 

 Рабочая энциклопедия, 1928—1980 годы. Лениздат, 1982 — Всего страниц: 239
 Буров, Абрам Вениаминович. Линия жизни [Текст] : [О строителе Герое Соц. Труда Ф. П. Сопине] : [Очерк]. — Ленинград : Лениздат, 1963. — 83 с.; 16 см. — (Наши современники).

Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Монтажники